Magma, matèria que brolla dels volcans.
 Magma, estructura algebraica consistent en un conjunt dotat d'una llei de composició interna.
 Magma (informàtica), programa informàtic per a resoldre problemes matemàtics, especialment d'àlgebra.